Polarisierung oder Polarisation steht:

in der Physik und Chemie:

 für die Ausrichtung der Schwingungsebene transversaler Wellen, siehe Polarisation, für deren quantitative Bestimmung siehe Fluoreszenzpolarisation
 für die Ausrichtung der elektrischen Feldkomponente eines Funksignals, siehe Polarisation (Antennen)
 für die Ausrichtung der Spins in einem Teilchenstrahl oder einer Materialprobe, siehe Spinpolarisation
 für die Verschiebung von Ladungen durch ein äußeres elektrisches Feld, mechanische Spannung oder Temperaturänderung, siehe elektrische Polarisation
 für den von der Magnetisierung eines Ferromagneten herrührenden Beitrag zur magnetischen Flussdichte, siehe magnetische Polarisation

die elektrochemische Polarisation ist eine Verschiebung des elektrochemischen Potenziales eines galvanischen Elementes oder einer Elektrode u. a. aufgrund durch Stromfluss elektrolytisch gebildeter Anlagerungen von Gasen an den Elektroden.

in der Biologie:
 für die Ausrichtung von Zellstrukturen, siehe Zellpolarität

in der Mathematik:

 für das Überführen einer quadratischen Form in eine symmetrische Bilinearform, siehe Quadratische Form #Algebraische Voraussetzungen

in der Gesellschaft und Wirtschaft:

 für die Verstärkung von Meinungsunterschieden, siehe Polarisierung (Politik)
 für einen Prozess der Verstärkung eines bestehenden Ungleichgewichts der Wirtschaft, siehe Polarisationstheorie

in der Filmtheorie:

 eine Technik der Filmmusik, siehe Polarisierung (Filmmusik)

Siehe auch: